Minister spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej – członek rządu Autonomii Palestyńskiej odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej kraju.

Lista ministrów (od 2003 roku)

Przypisy 

Polityka Autonomii Palestyńskiej
Palestyńscy politycy